ODA — аббревиатура, которая может означать:

 octadecyl amine
 Ohio Dental Association
 Ohio Dietetic Association
 Olympic Delivery Authority
 Ontario Dental Association
 Ontario Dermatology Association
 Ontario Diabetes Association
 Operational Detachment Alpha
 Oregon Dental Association
 Oregon Department of Agriculture
 Oregon Department of Aviation
 Online Disassembler
 Organization for Democratic Action
 Ontology Driven Architecture
 Open Data Access
 Open Design Alliance — некоммерческое объединение производителей программного обеспечения.
 Open Document Architecture

 One Day Away

См. также